BHH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bisha (Arabia Saudita)
 bhh – codice ISO 639-3 della lingua bukhori